Au Canada
Cudworth (Saskatchewan)
en Angleterre
Cudworth (Somerset)
Cudworth (Yorkshire du Sud)

Ralph Cudworth (1617-1688), philosophe anglais